Ник ван де Валл (), более известный как Афродже́к (; род. 9 сентября 1987, Спейкениссе, Нидерланды) — нидерландский музыкальный продюсер и диджей. Один из известных синглов, «Take Over Control», записанный совместно с Евой Симонс, попал в чарты многих стран. Он занимал 19-е место на DJ MAG’s TOP 100 DJs 2010. Это был почти один из самых высоких подъёмов в 2010 году, уступив лишь Dash Berlin. В декабре 2010 года Афроджек объявил на своём официальном сайте о выпуске альбома Lost & Found. Альбом был выпущен 22 декабря 2010 года.

В 2011 году Афроджек получил «Грэмми» за ремикс на «Revolver» Мадонны в сотрудничестве с Давидом Гетта. В этом же году занял 6-е место в DJ Mag. В декабре 2011 года он выпустил продолжение первого альбома, Lost & Found 2. В 2012 году Афроджек был номинирован на «Грэмми» за ремикс на песню «Collide» Леоны Льюис.

В конце 2007 года основал собственный лейбл «Wall Recordings» — третий по популярности в Нидерландах после «Spinnin» и «Revealed».

В 2017 году занял 8 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.

Дискография

Студийные альбомы 
 Forget the World (2014)

Мини-альбомы 
 Lost and Found (2010)
 Lost and Found 2 (2011)
 It’s a Matter Of… (2013)
 NLW (2015)
Press Play (2018)

Синглы

Совместные синглы

Прочие песни, попавшие в чарты

Прочие треки

Релизы

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Диджеи Нидерландов
Музыкальные продюсеры Нидерландов
Артисты, известные под псевдонимами